La Ligue A 2018-2019 si è svolta dal 20 ottobre 2018 all'11 maggio 2019: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la ventunesima volta al .

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate (ripescando la nona classificata nel caso in cui l' avesse terminato la stagione regolare nelle prime otto posizioni) hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali e finale, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 L'ultima classificata è retrocessa in Élite (nel caso in cui l'ultima classificata è stato l'IFVB, è retrocessa la tredicesima classificata).

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Ligue A 2018-19 hanno partecipato quattordici squadre: quelle neopromosse dall'Élite sono state il , vincitrice del girone A, e il , vincitrice del girone B; una squadra che aveva il diritto di partecipazione, ossia il , ha rinunciato all'iscrizione, cedendo il titolo al . A seguito dell'ampliamento del campionato a quattordici squadre è stato ripescato lo , mentre l' è stato ammesso per volere della federazione.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Élite.

Note:
L'IFVB ha scontato 3 punti di penalizzazione per il forfait nella nona giornata di campionato.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti

Premi individuali

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2018
Pallavolo nel 2019
 2018-2019